Hodonice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Hodonice (ort i Tjeckien, Södra Böhmen), 
 Hodonice (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar